L'Alt-Aragonès Medieval o Aragonès medieval de l'Alt Aragó és el conjunt de varietats del navarrès-aragonès que es van parlar a l'edat mitjana a l'Alt Aragó.

Als segles en els que a l'Alt Aragó s'escrivien els noms en llatí, els textos presentaven elements romanços que es corresponen amb la fonètica, morfologia, sintaxi aragoneses o que les precedien, (Ad Galino Acenarece era lorika, ero cabalo, elles espasa).

Als textos romanços escrits a l'Alt Aragó per un regular no diferencien dels textos escrits a l'Ebre des de l'instant quan es va fixar a scripta medieval aragonesa. No obstant els caràcters de l'aragonès medieval de l'Alt Aragó que continuen fent-les servir avui i que no eren inclosos en a scripta medieval es reflecteixen esporàdicament en aquells textos.

Encara al segle XVI a la Vall de Tena s'escrivia textos notarials en aragonès. En aquests textos es documenta microtoponims amb una fonètica que respon la l'actual aragonès centre-occidental.

Fonètica 
En algunes àrees del Pirineu Axial i Prepirineu la -L·L- geminada llatina presentava una evolució per fonemes o al·lòfons comparables a l'actual che vaqueira i que avui es manifesten en paraules amb -ch-, -t- o -s- sonora que en aragonès general presenten -ll-, (Gricha), i sobre tot en topònims: 

 Cotata correspon a "collada".
 Castiecho, Castieto, Castieso correspon fonèticament a "Castell".
 Lacuniacha correspon fonèticament a "laguniella".
 Vachato correspon fonèticament a "vallau".

Morfologia 
El sistema d'articles definits que es veuen als textos escrits és el, el, los, la, los d'acord amb a scripta medieval aragonesa. No obstant altres sistemes com el, lo, los, la, los o ja sense consonant com o, os, a, as també es troben en casos aïllats. Per exemple en una versió del  del "Fur de Chaca" trobem algun cas aïllat de os.:

Precedint els usos actuals es feien servir indefinits que no es detecten en l'Aragonès de la Vall de l'Ebre com algun, alguna (que quasi no es documenten en textos medievals), i cama (que no es documenta en textos medievals).

Els passats imperfectes d'indicatiu que ensenyen els textos són quasi sempre en -aba o -ía, però esporàdicament trobem en els textos les formes genuïnes en -aba, -hi havia, -anava que persisteixen en l'aragonès actual. Per exemple en una versió aragonesa del  del "Fur de Chaca" veiem que fan servir quasi sempre imperfectes en -ía per les segona i terceres conjugacions (dezían), però es troben casos aïllats d'ús de la forma genuïna en -anava (exiua, passat imperfecte de exir o "eixir").

Els participis que es representen en els textos són en -ado, -ido. Els participis en -ato, -anat de l'actual aragonès central no es fan servir en els textos escrits, però en la zona central els vam veure en microtoponims que nomenen en aquests textos standardarizaus, (vachato). A la Ribagorça occidental l'apocopen de la l'en -ado, -edo, -ido va conduir la formes en -ad,-ed i -id que vocalitzen en -au, -eu, -anat, que es troben avui en ribagorçà i especialment en benasquès.

Referències

Bibliografia 
 Àngel Conti et al: L'aragonès: Identitat i problemática d'una lengua. Llibreria General (1982).
 Chesús Vázquez Obrador: Sobre fonética històrica de l'aragonès. Publicacions del Consell de la Parla Aragonesa. (2012).
 Prengués Navarrès Prengués: Documents lingüísticos de l'Alt Aragó. Syracuse, New York, Syracuse University Press, (1957).
 Manuel Alvar: Estudios sobre el dialecte aragonès #[sic#]". Institució Fernando el Católico. (1987).

Alt-aragonès